Ко́вачич (, , , ) — патронімічне прізвище, поширене в Хорватії, Словенії, Сербії та Угорщині. Означає «син коваля». Етимологічно споріднене з прізвищем Ковачевич і так само походить від прізвища Ковач, яке являє собою слов'янський відповідник-когнат англійського прізвища Сміт або німецького — Шмідт.

У Хорватії форма «Ковачич» трапляється частіше, ніж «Ковач», тоді як у Словенії швидше навпаки. Близько 12 000 жителів із цим прізвищем у Хорватії роблять його 7-им за поширеністю в країні. У Словенії Ковачич є 4-м найпоширенішим прізвищем: там налічується приблизно 5 600 людей з формою написання «Kovačič» і близько 300 осіб із формою «Kovačić» (очевидно, здебільшого словенських хорватів).

Відомі носії:
 Анте Ковачич — хорватський письменник-романіст і поет
 Іван Ковачич — хорватський політик, міністр управління Хорватії
 Іван Горан Ковачич — хорватський поет, письменник, перекладач
 Матео Ковачич — хорватський футболіст

Може також бути топонімом:
 Ковачич — населений пункт у Хорватії, біля Кніна
 Ковачич — село в Боснії і Герцеговині, у громаді Ливно

Примітки

Див. також 
 Ковач
 Ковачевич